Иоаннесян — армянская фамилия. Известные носители:
 Иоаннесян, Аванес Айрапетович (1881—1938) — советский дирижёр.
 Иоаннесян, Ролен Арсеньевич (1907—1995) — советский инженер-нефтяник.

См. также